Slide Away (The Verve), nummer van The Verve uit 1993
 Slide Away (Miley Cyrus), nummer van Miley Cyrus uit 2019